Открытый чемпионат Австрии 2014 — 70-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Кицбюэле, Австрия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 27 июля по 2 августа.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Марсель Гранольерс
 в парном разряде —  Кристофер Кас и  Мартин Эммрих

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Филипп Кольшрайбер (№ 25 в мире на тот момент). Немец во втором раунде уступил итоговому победителю соревнований Давиду Гоффену. На этом турнире бельгиец выступил, получив специальное приглашение от организаторов турнира. В финале он обыграл местного теннисиста Доминика Тима. Австриец в четвертьфинале турнира сумел обыграть прошлогоднего победителя Марселя Гранольерса, который выступал на турнире под вторым номером посева. Оба финалиста впервые в карьере дошли до титульного матча на соревнованиях Мирового Тура ATP. В турнире принял участие один представитель России - Теймураз Габашвили, который в первом же раунде уступил представителю Финляндии Яркко Ниеминену. 

В парном турнире победителем стала финская пара Хенри Континен и Яркко Ниеминен. Прошлогодние чемпионы немцы Кристофер Кас и Мартин Эммрих не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Кас совместно с Филиппом Кольшрайбером проиграл в четвертьфинале общим победителям турнира Континену и Ниеминену, а Эммрих в паре с чехом Лукашом Росолом дошли до полуфинала, где проиграли дуэту Даниэле Браччали / Андрей Голубев Представитель России на турнире Теймураз Габашвили также принял участие и в парном разряде. Совместно с поляком Томашом Беднареком он в первом раунде проиграл местной паре братьям Геральду и Юргену Мельцерам.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Давид Гоффен обыграл  Доминика Тима со счётом 4-6, 6-1, 6-3.
 Гоффен выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Тим сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Д. Гоффен
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К. де Схеппер
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ю. Мельцер
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= П. Андухар
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= П. Лоренци
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Р. Хасе
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Г. Мельцер
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=61
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А. Хайдер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А. Рамос
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q 
| RD1-team14=  В. Галович
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=Q 
| RD1-team15= М. Гонсалес
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=7
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= П. Карреньо
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=5

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Д. Гоффен
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= П. Андухар
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= П. Лоренци
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Л. Росол
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А. Хайдер
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А. Рамос
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= М. Гонсалес
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Д. Гоффен
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= П. Лоренци
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Л. Росол
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= М. Гонсалес
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= Д. Гоффен
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= М. Гонсалес
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=3
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Хенри Континен /  Яркко Ниеминен''' обыграли  Даниэле Браччали /  Андрея Голубева со счётом 6-1, 6-4.
 Континен выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Ниеминен выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди мужчин

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Июль 2014 года
Август 2014 года
2014